Nintendo Entertainment Analysis and Development, een afdeling van spelmaker Nintendo
 Encoded Archival Description, een standaard voor archiefinventarissen